Эллен Тони Уайт (; ) — английская футболистка, нападающий клуба «Манчестер Сити» и национальной сборной Англии. Бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года в составе сборной Англии. Участница двух летних Олимпиад (2012 и 2020) в составе объединённой сборной Великобритании.

Карьера

Клубная карьера 
Отец Эллен Уайт, Джон, управлял футбольной академией в городе Эйлсбери; здесь же она и начала заниматься футболом. Когда Эллен было 8 лет, её заметили скауты лондонского «Арсенала», за который впоследствии на юношеском уровне она выступала до 16 лет.

После перехода в 2005 году в «Челси» Уайт являлась лучшим бомбардиром клуба в течение трёх сезонов. В июне 2008 года она перешла в «», однако спустя несколько месяцев после подписания контракта получила травму крестообразных связок и выбыла на длительный срок. В финале  два гола Уайт помогли «Лидсу» обыграть «Эвертон» и завоевать титул.

В июне 2010 года Уайт с воодушевлением вернулась в «Арсенал» спустя пять лет после ухода из клуба. За три сезона, проведённые в составе канониров, Уайт стала двукратной чемпионкой Англии (2011 и 2012), двукратной обладательницей Кубка Англии (2011 и 2013), а также трижды выигрывала  (2011, 2012 и 2013).

По окончании сезона 2013 Уайт перешла в «», однако вновь повредила связки колена и была вынуждена пропустить целый сезон. В январе 2015 года клуб объявил о том, что Эллен вновь приступила к тренировкам. По окончании контракта с «Ноттс Каунти» (который к тому же в апреле 2017 года был расформирован) Уайт перешла в «Бирмингем Сити». В составе нового клуба в 16 матчах чемпионата она отличилась 15 раз, а также забила решающий мяч в ворота «Челси» в послематчевой серии пенальти полуфинальной встречи ; в финале команда из Уэст-Мидлендса в дополнительное время всё же уступила «Манчестер Сити».

Карьера в сборной

Англия 
Эллен Уайт защищала цвета английских сборных различных возрастов: до 17, до 19, до 20, до 23 лет. Дебют во взрослой сборной Англии состоялся в марте 2010 года, когда она вышла в конце встречи с австрийками и сразу же забила гол.

В 2011 году Уайт попала в заявку сборной Англии для участия на чемпионате мира. В матче группового этапа против сборной Японии, будущих победительниц турнира, Эллен забила гол, перебросив мяч с линии штрафной площади через вратаря японок. За выдающуюся форму в течение всего года она получила приз лучшей футболистки Англии 2011.

В 2013 году Уайт приняла участие во всех трёх матчах группового этапа чемпионата Европы, однако ни разу не смогла отличиться, а сборная Англии, заняв последнее место в группе, вылетела из турнира.

На чемпионате мира 2015 года, проходившем в Канаде, Уайт неудачно провела первую игру группового этапа против француженок, вследствие чего была заменена на 60-й минуте встречи. В дальнейшем она потеряла место в основном составе команды и выходила на замену лишь в четвертьфинале и полуфинале турнира. В матче за 3-е место против сборной Германии Уайт начала в основном составе, однако забить на чемпионате ей всё же ни разу не удалось; тем не менее англичанкам удалось в дополнительное время превзойти немок и завоевать бронзовые медали турнира.

На мировом первенстве 2019 года, который проходил в июне во Франции, Эллен в первом матче сборной Англии против Шотландии на 40-й минуте забила гол, что в итоге принесло её команде победу (2:1). В третьем матче на групповом раунде против Японии забила два гола и принесла победу своей команде 2:0. В матче 1/8 финала против сборной Камеруна, на 45-й минуте забила гол, а её команда одержала победу - 3:0. В матче четвертьфинала против сборной Норвегии забил гол, а сборная одержала победу 3:0 и вышла в полуфинал. В 1/2 финала, в матче против сборной США она вновь отличилась голом на 19-й минуте, однако англичанки уступили 1:2.

Великобритания 
В июне 2012 года Эллен Уайт вошла в список игроков объединённой сборной Великобритании для участия в футбольном турнире Олимпийских игр в Лондоне. На Олимпиаде из 5 матчей своей команды она приняла участие в 4, не забив при этом ни разу.

Примечания 

Футболистки Англии
Игроки олимпийской сборной Великобритании по футболу
Игроки женской сборной Англии по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионы Европы по футболу среди женщин
Игроки ЖФК «Челси»
Игроки ЖФК «Лидс Юнайтед»
Игроки ЖФК «Арсенал» Лондон
Игроки ЖФК «Ноттс Каунти»
Игроки ЖФК «Бирмингем Сити»
Игроки ЖФК «Манчестер Сити»